Byczyna – miasto w woj. opolskim
 Byczyna – dawna gromada
 Byczyna – dzielnica miasta Jaworzno
 Byczyna – dawna gmina
 Byczyna – dawna gromada
 Byczyna – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Dobre
 Byczyna – dawna gromada
 Byczyna – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Byczyna – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko